LDP steht für:

 Label Distribution Protocol, Signalisierungsprotokoll in Netzwerken
 Large Deviation Principle, siehe Prinzip der großen Abweichungen
 Linux Documentation Project, Sammlung Linux-bezogener Dokumentationen

Parteien und politische Plattformen:
 Liberal-Demokratische Partei Deutschlands in der SBZ/DDR bis 1951
 Liberal-Demokratische Partei Hessen (1946–1948), siehe Freie Demokratische Partei
 Liberal-Demokratische Partei (Basel) im Kanton Basel-Stadt
 Liberaldemokratische Partei (Japan) in Japan
 Liberalno Demokratska Partija in Nordmazedonien
 Liberalno-demokratska partija in Serbien
 Liberal Demokrat Parti in der Türkei
 Liga Democrática Progressiva, politische Plattform in Osttimor

LdP steht für:
 Lingwa de Planeta, Plansprachenprojekt

ldp steht für:
 Tso (Sprache) (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache in Nigeria

Siehe auch:
 Liberaldemokratische Partei

Abkürzung